Eichentopf ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Eichentopf (1678–1769), Musikinstrumentenmacher in Leipzig
 Oskar Eichentopf (1889–1968), Mitglied der Bremischen Bürgerschaft (KPD)